Greißelbach ist der Ortsname von

 Greißelbach, Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Greißelbach-Bahnhof, Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Greißelbach ist ein Gewässername von
 Greißelbach (Wiefelsbach), der in der Oberpfalz dem Wiefelsbach zufließt.

Siehe auch:

 Bahnhof Greißelbach, der historische Bahnhof im Sengenthaler Ortsteil Greißelbach-Bahnhof